Fernando Giner puede referirse a:

 Fernando Giner Gil (1964-), exfutbolista y entrenador español;
 Fernando Giner Grima (1964-), economista y político español.